O Campeonato Mundial de Triatlo de 1996 foi a oitava edição do evento máximo do triatlo, aconteceu em Cleveland, Estados Unidos no dia 24 de agosto, organizado pela International Triathlon Union (ITU).

Resultados

Masculino

Feminino

Junior masculino

Junior feminino

1996
World Triathlon Series
Desporto nos Estados Unidos em 1996